Волжское — село в Старомайнском районе Ульяновской области. Входит в состав Жедяевского сельского поселения.

История 
Село основано в 1674 году переселенцами из села Сергач Нижегородского уезда. В образованной Грязнухе была построена церковь с престолом во имя Николая Чудотворца.

В 1682 году Грязнуху разорили кочевники-башкирцы. Часть жителей Грязнухи погибли, часть из них угнали в полон кочевники, а те, кто сумел спастись, нашли на время убежище в других селениях. Однако Грязнуха возродилась и к 1698 году в ней было 57 дворов, но укорениться поселенцам здесь не пришлось, в том же году по указу Петра I здешние крестьяне начали переселяться на другие земли. Большая часть крестьян из 47 дворов в количестве 154 человека (в том числе 72 недоросля) были переселены в село Малая Кандала, а другая часть из 10 хозяйств в количестве 36 человек была выдворена на свободные земли деревни Баран, где образовали деревню Хмелёвку (ныне Лесная Хмелёвка). На освободившиеся земли в 1699 году поселили группу Казанских иноземцев, состоявших из одиннадцати рядовых поляков, получивших здесь по 60 четвертей в каждом из трёх полей.

Вслед за шляхтой здесь приобретают земли и помещики, переселяя сюда своих крестьян из других владений, потому Грязнуха численно быстро увеличивается, что позволило в 1712 году на средства прихожан построить однопрестольную деревянную церковь во имя Святителя Николая Чудотворца и по церкви стала называться — Никольское.

В начале XIX века с образованием Новой Грязнухи, село Никольское Грязнуха стала называться село Старая Грязнуха (Никольское).

После Крестьянской реформы 1861 года село Старая Грязнуха (Никольское) стало относиться к Жедяевской волости Спасского уезда Казанской губернии. 

В 1906 году на средства прихожан в селе построена новая каменная церковь, однопрестольная во имя Святителя Николая Чудотворца. Закрыта в 1930 году, взорвана в 1955 году.

При Советской власти в Старой Грязнухе был образован сельский Совет.

В 1920 году село вошло в состав Мелекесского уезда Самарской губернии.

В феврале 1929 года в Старой Грязнухе была образована промысловая кооперативная артель «Лодка», здесь же была образована рыболовная артель «Зумор». 

17 февраля 1930 года в селе был образован колхоз имени Калинина. 

В Великую Отечественную войну 71 селянин не вернулся в родное село. 

В 1953 году Старогрязновский сельский Совет был объединён с Волостниковским с центром в селе Волостниковка. 

Ввиду строительства Куйбышевского водохранилища село переносится на новое, более высокое место (новый хозяйственный центр), сюда же переселяются жители из соседних сносимых селений: Старая и Новая Грязнуха и Парашино, потому за счёт переселенцев обновленное село становится многолюдным и его вновь переименовывают в село Грязнуху. 

В 1962 году Указом Президиума ВС РСФСР село Грязнуха переименовано в Волжское.

Население

Достопримечательности 
Объекты археологического наследия:

 Поселение «Грязнуха-1» 3-я чет. I тыс.
 Поселение «Грязнуха-2» 3-я чет. I тыс. 
 Поселение «Грязнуха-3» 3-я чет. I тыс.  
 Поселение «Грязнуха-4» 3-я чет. I тыс.

Примечания

Литература 
 Мордвинов Ю. Н. Жедяевская волость // Взгляд в прошлое: Из истории селений Старомайнского района Ульяновской области. — Ульяновск: ИД Караван, 2007. — С. 288—294.
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Старомайнского района